Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Edina Gallovits-Hall (qualificata)
  Lara Arruabarrena-Vecino (primo turno)
  Paula Ormaechea (primo turno)
  Aravane Rezaï (primo turno)

 Sesil Karatančeva (qualificata)
 Anastasija Pivovarova (primo turno)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)
 Julia Cohen (primo turno)

Qualificate

  Edina Gallovits-Hall
  Petra Rampre

  Mariana Duque Mariño
  Sesil Karatančeva

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2012
WTA Tour 2012